

Sigle 
 Airborne Reconnaissance Integrated Electronic System con il quale vengono indicati i Lockheed EP-3
 Algorithms for Recovery and Isolation Exploiting Semantics
 Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences

Musica 
Aries – gruppo musicale italiano
Aries – album del gruppo musicale Aries
Aries – album di Luis Miguel
Aries – singolo dei Gorillaz del 2020

Automobilismo 
Dodge Aries – automobile della Dodge degli anni ottanta
Ariès (Société des Automobile Ariès) – azienda francese produttrice di automobili
Aries Motorsport – produttore britannico di automobili

Persone 
Philippe Ariès – storico

Altro 
Aries – nome latino della costellazione dell'Ariete
Ovis aries – nome scientifico della pecora domestica
Aries –  traghetto veloce della Tirrenia di Navigazione